

Brésil 
 Santo André est une municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Santo André est une municipalité de l'État de São Paulo ;

Portugal 
 Santo André, paroisse civile de la municipalité de Barreiro, dans le district de Setúbal.

Voir aussi